Hot Blood (1956), een film van Nicholas Ray
Hot Blood (1990), een film van Philippe Blot
Hot Blood (muziekgroep), een Franse studioband